Jaraguá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jaraguá do Sul, ort, Santa Catarina, 
 Jaraguá (ort), Goiás, 
 Jaraguá (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar